Марк Емилий Пап (Marcus Aemilius Papus) може да е:

 Марк Емилий Пап (понтифекс), sacerdot и понтифекс 225 пр.н.е.
 Марк Емилий Пап, суфектконсул 135 г.